Die Nemzeti Bajnokság 1911/12 war die elfte Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum siebenten Mal Ferencváros Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sieben regionalen Gruppen die Teilnehmer der Endrunde in Budapest. Gruppensieger wurden Bácska Szabadkai AC (Gruppe Süd), Pécsi AC (Gruppe Donau), Kassai AC (Gruppe Nord), Kolozsvári KASK (Gruppe Ost), Debreceni TE (Gruppe Mittelungarn), Tatabányai SC (Gruppe West) und Monori SE (Gruppe Pest-Land). Sieger der Landmeisterschaft wurde Tatabányai SC:

Endspiel 
Das Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft zwischen Ferencváros Budapest und Tatabányai SC wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1912
Fußballsaison 1911/12